Яново — деревня в Починковском районе Смоленской области России. Входит в состав Лосненского сельского поселения. Население — 187 жителей (2010 год). 
 
Расположена в центральной части области в 25 км к северо-западу от Починка, в 7 км восточнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Березинка. В 4 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Рябцево на линии Смоленск — Рославль.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Починковского района (Смоленская область)